Landau är ett efternamn.

Personer med efternamnet
Edmund Landau (1877–1938), tysk matematiker verksam inom analytisk talteori
 David Landau, flera personer
 David Landau (journalist) (1947–2015), brittisk-israelisk journalist
 David Landau (skådespelare) (1879–1935), amerikansk skådespelare
 Felix Landau (1910–1983), tysk SS-officer
Jon Landau (född 1947), Bruce Springsteens manager, musikproducent
Jon Landau (filmproducent) (född 1960), amerikansk filmproducent
Juliet Landau (född 1965), amerikansk skådespelerska
Lev Landau (1908–1968), sovjetisk fysiker och nobelpristagare
Martin Landau (född 1928), amerikansk skådespelare
Michael Landau (född 1958), amerikansk musiker

Tyska efternamn
Judiska efternamn